Beseda abeceda se lahko nanaša na več stvari:

 abeceda kot vrsta pisanja govora, v katerem vsak znak predstavlja svoj glas
 abeceda kot urejeno zaporedje črk v nekem jeziku
 Abeceda, naslov otroške pesmi za učenje abecede